Antonio Vicini – politico italiano (1861-1941)
Antonio Vicini – politico italiano (n. 1939)